Doljani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Donji Lapac, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 95 stanovnika te 41 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Općine Donji Lapac